Карл Фридрих Баденский (; ) — маркграф Баден-Дурлаха с 12 мая 1738 под именем Карла IV Фридриха, маркграф объединённого маркграфства Баден с 21 октября 1771 под именем Карла IV Фридриха, маркграф и курфюрст Бадена с 27 апреля 1803 года под именем Карла IV Фридриха, великий герцог Бадена с 25 июля 1806 года. Его правление — одно из самых долгих царствований в истории Европы и мира (дольше, чем 72-летняя эпоха Людовика XIV).

Биография 
Карл Фридрих правил с 12 мая 1738 как маркграф Баден-Дурлаха (самостоятельное правление началось с 22 ноября 1746, до этого — под опекой регентов).

21 октября 1771 года он унаследовал маркграфство Баден-Баден, и соединил оба в единое маркграфство Баден. Его правление является примером просвещенного абсолютизма; Карл Фридрих поддерживал школы и университеты (его имя носит Гейдельбергский университет), судебную практику, экономику, культуру, городское строительство. Он упразднил в 1767 году пытки и в 1783 году крепостное право. Проезжавший по его владениям в 1790 году Е. Ф. Комаровский вспоминал:

Маркграф был добродетельнейший и почтеннейшей из всех германских принцев. Когда мы въехали в границы его владений и, поднимаясь на одну высокую гору, вышли из кареты, мы увидели несколько мужиков, пахавших в поле землю. Граф Румянцев мне сказал: «Спроси у них, кто их владетель». Они мне отвечали: «У нас нет владетеля, а мы имеем отца, маркграфа Баденского». Вероятно, по сей причине императрица Екатерина и предпочла женить своего внука на одной из принцесс сего благословенного дома.

В 1803 году по заключению имперского сейма Карл Фридрих стал курфюрстом, а с 1806 года — великим герцогом нового, сильно увеличенного Бадена. В том же году он присоединился к Рейнскому союзу.

Семья 
28 января 1751 года Карл Фридрих женился на Каролине Луизе Гессен-Дармштадтской (1723—1783), дочери Людвига VIII. Выжившие дети:
 Карл Людвиг (1755—1801), его сын Карл наследовал деду Карлу Фридриху как великий герцог. Отец российской императрицы, супруги Александра I Елизаветы Алексеевны.
 Фридрих (1756—1817), женат на Кристиане Луизе, дочери князя Фридриха Августа Нассау-Узингенского
 Людвиг (1763—1830), великий герцог Бадена с 1818 по 1830.

После смерти супруги Карл Фридрих в 1787 году женился морганатически на Луизе Каролине Гейер фон Гейерсберг (1768—1820). В день свадьбы невеста получила титул баронессы Гохбергской, а в 1796 году — графини. Дети:
 Леопольд (1790—1852), великий герцог Бадена с 1830 по 1852,
 Вильгельм (1792—1859),
 Амалия (1795—1869),
 Максимилиан (1796—1882).

Предки

Примечания

Литература 
 

Маркграфы Баден-Дурлаха
Курфюрсты
Великие герцоги Бадена
Кавалеры ордена Святого апостола Андрея Первозванного
Политики XVIII века
Политики XIX века
Члены Лондонского королевского общества
Правители Европы XIX века